
Termin -{R44}- ima više značenja.

 R-oznake, R44: Rizik od eksplozije na toploti u zatvorenom
 R44 put (Južna Afrika), autoput